A 27-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 6 și 17 iulie 2013 la Kazan în Tatarstan, Rusia. 10.442 de sportivi din 162 de țări au participat în cadrul a 27 de sporturi (13 discipline obligatorii și 14 facultative).

Tabloul medaliilor

Legături externe
 Site-ul oficial al competiției 

2013 în Rusia
2013 în sport
2013
Universiada